Información puede referirse a datos o conjunto de datos con significado o comprensibles en distintos campos: 

 Información clasificada, información secreta.
 Información genética, la que contiene el ADN.
 Información geográfica, en geografía.
 Información cuántica, en mecánica cuántica.
 Información científica, la obtenida por el método científico.
 personal,Información personal, datos personales como el nombre, edad, domicilio, estado civil, etc. 
 Información asimétrica, en teoría económica.
 Información periodística, la de los medios de prensa y comunicación.

También puede referirse a:
 Información (periódico), diario fundado en 1941 en Alicante.